Георгий Саакович Туманян () — советский борец (самбо, вольная борьба), чемпион и призёр чемпионатов СССР по самбо. Заслуженный тренер Армянской ССР по вольной борьбе.

Судья всесоюзной категории по самбо. Судья международной категории по дзюдо. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заместитель председателя Федерации дзюдо СССР. Заведующий кафедрой борьбы ГЦОЛИФКа. Доктор педагогических наук, профессор, академик международной академии информатизации. Похоронен на Покровском кладбище Наро-Фоминского района (Московская область).

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по самбо 1949 года — ;
 Чемпионат СССР по самбо 1950 года — ;
 Чемпионат СССР по самбо 1952 года — .

Библиография 
 «Телосложение и спорт». 1976 (соавтор);
 «Спортивная борьба — отбор и планирование». 1984;
 «Спортивная борьба. Теория, методика, организация подготовки» (в 4-х книгах). 2000;
 «Библиотечка единоборца» (в 25 книгах). 2002;
 «Стратегия подготовки чемпионов». 2006;
 «Школа мастерства борцов, самбистов, дзюдоистов». 2006;
 «Здоровый образ жизни и физическое совершенствование». 2006, 2009.

Ссылки 
 

Чемпионы СССР по самбо
Учёные СССР
Учёные России
Учёные XX века
Учёные XXI века
Спортивные судьи СССР
Спортивные судьи России
Судьи всесоюзной категории
Спортивные функционеры СССР
Спортивные функционеры России
Борцы СССР
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Доктора педагогических наук
Похороненные в Московской области